Морье́р-лез-Авиньо́н () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Авиньон-Эст.

Географическое положение 

Морьер-лез-Авиньон расположен в 8 км к востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Кассань на севере, Сен-Сатюрнен-лез-Авиньон на северо-востоке, Жонкеретт на востоке, Шатонёф-де-Гадань на юго-востоке, Монфаве и Авиньон на западе, Сент-Анри и Ле-Баратт на северо-западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 7676 человек.

Достопримечательности 
 Замок шевалье Фолар, XVIII век.
 Дом, в котором родился писатель и политический деятель Агриколь Пердигье.
 Лавуар.

Известные уроженцы 
 Пердигье, Агриколь (; 1805—1875) — писатель и политический деятель, депутат, стоявший за объединение рабочего класса и названный историками первым французским синдикалистом.

Ссылки 
 Национальный институт статистики